Stewart Grand Prix je bývalý tým Formule 1 trojnásobného mistra světa Jackieho Stewarta a jeho syna Paula Stewarta.

Na konci roku 1999 byl tým prodán Fordu, ten ho přejmenoval na Jaguar. Po sezóně v roce 2004 byl tým prodán Red Bullu.

Kompletní výsledky ve Formuli 1 
<div style="overflow: auto; overflow-x: scroll; width: 100%;">

Reference

Externí odkazy 
 

Týmy Formule 1